Let Go:

 Let Go — дебютный студийный альбом канадской поп-рок-исполнительницы Avril Lavigne.
 Let Go — второй сингл с пятого студийного альбома Пола ван Дайка In Between.

См. также